Vuithier ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Vuithier (Edgar François Vuithier; 1894–1968), Schweizer Fußballspieler